La competizione della carabina libera a squadre  di Tiro ai Giochi della IV Olimpiade si tenne i giorni 9 e 10 luglio 1908 al Bisley Rifle Range nella contea di Surrey.

Risultati

Collegamenti esterni 
 Shooting at the 1908 London Summer Games: Men's Free Rifle, Three Positions, 300 metres, Team su Sports-reference.com 

CL03